Liste Swadesh de 207 mots en français et en kurde (dialecte Kurmandji).

Présentation

Liste

Voir aussi

Bibliographie 
 Manuel de Kurde : Kurmanji, Joyce Blau et Veysi Barak, L'Harmattan, France, 2000, 
 Grammaire kurde, dialecte kurmandji, Emir Djeladet Bedir Khan et Roger Lescot, Jean Maisonneuve, Paris 1991

Articles connexes 
 Kurde
 Kurmandji

Liens externes 
  Dictionnaires de kurde (Lexilogos)
  Dictionnaire kurde kurmandji - anglais
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wîkîferheng (Wiktionnaire kurde)

kurde
Langue kurde
Langue kurmandji